L'Autonomie de la volonté signifie, stricto sensu, que la volonté se donne à elle-même sa loi. Cette thèse se retrouve :
 Dans la philosophie morale kantienne, où la volonté libre, au sens transcendantal, se donne à elle-même la loi morale, principe objectif, comme maxime de son action, c'est-à-dire comme principe subjectif de sa volonté ;
 Chez Jean-Jacques Rousseau, dans le concept de volonté générale formulé dans Du contrat social ;
 En droit, où la théorie de l'autonomie de la volonté constitue le fondement du contrat.